Sainte-Marguerite (Haute-Loire)
 Sainte-Marguerite (Vosges)
Andere plaatsen met de naam:
 Sainte-Marguerite-eiland, Frans eiland in de Middellandse Zee
 Sainte-Marguerite (Komen), een gehucht in de Franse gemeente Komen
 Sainte-Marguerite (Luik), een wijk van Luik
ook:
Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Orne 
Sainte-Marguerite-de-l'Autel, Eure 
Sainte-Marguerite-d'Elle,  Calvados 
Sainte-Marguerite-des-Loges,  Calvados 
Sainte-Marguerite-de-Viette,  Calvados 
Sainte-Marguerite-en-Ouche, Eure 
Sainte-Marguerite-Lafigère, Ardèche 
Sainte-Marguerite-sur-Duclair,  Seine-Maritime
Sainte-Marguerite-sur-Fauville,  Seine-Maritime
Sainte-Marguerite-sur-Mer,  Seine-Maritime